Пареннефер — древнеегипетское имя. Известно несколько носивших его мужчин:

 Пареннефер — древнеегипетский дворянин, советник, мажордом фараона Эхнатона (XVIII династия).
  — Верховный жрец Амона в правление фараонов Тутанхамона и Хоремхеба.
Пареннефер — жрец, брат Верховного жреца Амона Неферхотепа в правление Хоремхеба.